Personen
 Niina Kelo, Fin olympisch zevenkampster
 Milla Kelo, Fins wereldrecord houdster op de veertienkamp

Varia
 Kelo (houtsoort), Finse benaming voor een specifieke houtsoort
 Kélo (Tsjaad), de vijfde grootste stad in Tsjaad
 KELO (ICAO), de ICAO code voor de Ely Municipal Airport in Minnesota